{{Картка:Таксономія
| name = Tenebrionoidea
| fossil_range = 
| image = Mylabris variabilis01.jpg
| image_width = 260px
| image_caption = Mylabris variabilis 
| domain = Ядерні (Eukaryota)
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Членистоногі (Arthropoda)
| classis = Комахи (Insecta)
| subclassis = Крилаті комахи (Pterygota)
| infraclassis = Новокрилі (Neoptera)
| superordo = Голометабола (Holometabola)
| ordo = Твердокрилі (Coleoptera) Linnaeus, 1758
| subordo = Всеїдні жуки (Polyphaga)
| infraordo = Кукуїформні (Cucujiformia)
| superfamilia = Тенебріоноїдні (Tenebrionoidea)| superfamilia_authority = Latreille, 1802
| subdivision_ranks = Родини
| subdivision = 
Див.текст
| wikispecies       = Tenebrionoidea
}}Тенебріоноїдні (Tenebrionoidea) — надродина жуків з інфраряду Кукуїформні (Cucujiformia'''). Описано близько 20 000 видів.

 Класифікація 
Відомо понад 30 родин:
 Aderidae Winkler 1927
 Anthicidae Latreille 1819
 Archeocrypticidae Kaszab 1964
 Boridae C. G. Thomson 1859
 Chalcodryidae Watt 1974
 Ciidae Leach 1819 (= Cisidae)
 Melandryidae Leach 1815
 Meloidae Gyllenhal 1810
 Mordellidae Latreille 1802 — жуки-горбатки
 Mycetophagidae Leach 1815
 Mycteridae Blanchard 1845
 Oedemeridae Latreille 1810 — вузьконадкрилки
 Perimylopidae St. George 1939
 Prostomidae C. G. Thomson 1859
 Pterogeniidae Crowson 1953
 Pyrochroidae Latreille 1807
 Pythidae Solier 1834
 Ripiphoridae Gemminger and Harold 1870 (= Rhipiphoridae)
 Salpingidae Leach 1815
 Scraptiidae Mulsant 1856
 Stenotrachelidae C. G. Thomson 1859 (= Cephaloidae)
 Synchroidae Lacordaire 1859
 Tenebrionidae Latreille 1802 — чорнотілки
 Tetratomidae Billberg 1820
 Trachelostenidae Lacordaire 1859
 Trictenotomidae Blanchard 1845 — триктенотоміди
 Ulodidae Pascoe 1869
 Zopheridae Solier 1834

 Література 
 Lawrence, J. F. and A. F. Newton. 1982. Evolution and classification of beetles. Annual Review of Ecology and Systematics 13: 261—290.
 Beutel, R.G.; Friedrich, F. 2005. Comparative study of larvae of Tenebrionoidea (Coleoptera: Cucujiformia).'' European journal of entomology, 102: 241—264.

Джерела 
 Tenebrionoidea на сайте BioLib
 Tenebrionoidea на сайте Tree of Life — 
 Атлас жуков России: надсемейство Tenebrionoidea

Всеїдні жуки
Надродини комах